Романенко Юрій Вікторович — російський радянський космонавт.
 Романенко Юрій Віталійович — український політтехнолог.
  ( 1960) — російський філософ українського походження.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок